Ру́за — название рек и населённых пунктов в России.

 Руза — город в Московской области.
 Руза — деревня в Волоколамском районе Московской области.
 Руза — река в Московской области, приток Москвы.
 Руза — река в Смоленской области, приток Касни.
 Руза (приток Баси)
 Руза (приток Соденьги)

См. также 
 Старая Руза